Отборочный турнир Кубка африканских наций 2019 пройдёт с 20 марта 2017 по 13 ноября 2018 года.

Формат турнира 
В отборочном турнире принимает участие 51 команда, включая уже отобравшуюся в финальную часть сборную Камеруна. От участия отказались команды Сомали и Эритреи. Сборная Чада была дисквалифицирована после того, как снялась с отборочного турнира КАН 2017. Остальные команды были разделены на пять корзин в соответствии с рейтингом, учитывающим результаты последних трёх розыгрышей Кубка Африки, отборочных турниров к ним, а также финального и отборочного турниров чемпионата мира 2014 года.
Шесть слабейших команд проведут между собой по две игры. Три победителя предварительного раунда присоединятся к остальным участникам отборочного турнира. Команды разбиты на 12 групп, победители и вторые команды которых выходят в финальную часть, где впервые примут участие 24 африканские сборные.

Результаты игр

Предварительный раунд 

|}

 выиграл 4:2 по сумме двух матчей и вышел в следующий раунд.

 выиграли 3:1 по сумме двух матчей и вышли в следующий раунд.

 выиграл 6:2 по сумме двух матчей и вышел в следующий раунд.

Групповой раунд

Группа А

1 тур

Группа В

1 тур

Группа С

1 тур

Группа D

1 тур

Группа Е

1 тур

Группа F

1 тур

Группа G

1 тур

Группа H

1 тур

Группа I

1 тур

Группа J

1 тур

Группа К

1 тур

Группа L

1 тур

Команды, оформившие участие в финальном раунде

Примечания 

Кубки африканских наций